Лудёнские бесы (Лудёнские бесноватые; дьяволы из Лудёна):

 Лудёнские бесы — именование французского церковного  (1634) над одержимыми бесом урсулинками Лудёнского монастыря, в результате которого был приговорён к сожжению аббат Урбен Грандье (1590 — 18 августа 1634).
 «Лудёнские бесы» (1952) — роман британца Олдоса Хаксли.

См. также 
 Пьеса на основе романа Хаксли — «»  (1960).
 «Дьяволы из Лудена» (1968—1969) — опера в трёх действиях Кшиштофа Пендерецкого.
 «Дьяволы» (1971) — художественный фильм Кена Рассела.